Ti Ora Tha Vgoume? () — шостий сольний студійний альбом грецької співачки Єлени Папарізу, випущений 3 червня 2013 року у Греції та Кіпрі під лейблом EMI Music Greece. Альбом став першим з моменту розірвання контракту із Sony Music Greece.

Список композицій 

 Джерело:

Примітки 

Альбоми Єлени Папарізу